Claudio Grauso – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Nicola Grauso – imprenditore e editore italiano